Greater Banjul Area jest specjalną jednostką administracyjną w Gambii.

Podział administracyjny Gambii
Bandżul